Mehlsack — старинное сооружение в виде башни в немецком городе Равенсбург, в переводе с немецкого языка означает «Мучной мешок».

История 
Башня Mehlsack (первоначально называлась Белая башня Святого Михаила — ) была построена в 1425 году для оборонительных целей города Равенсбурга. Название «белая» происходит от её белой внешней отделки. Позже стала называться «Мучной мешок».

Расположена на самом высоком месте в юго-восточной части старого города на месте средневекового городища Вейтсбург (, так первоначально назывался город Равенсбург). Имея в высоту 51 метр и возвышаясь над городом на склоне Святой Кристины, является издалека узнаваемым символом Равенсбурга. 

Башня служила до XVII века для контроля за прилегающей местностью. Она выполняла ту же функцию, что и построенная в 1443 году башня Sackturm («Башня мешок») в Варбурге.

В 1824 году в башню ударила молния, часть её стены рухнула, в результате чего была разрушена находящаяся  у основания башни часовня Святого Михаила, которая так и не была восстановлена.

Последний ремонт башни проводился в 1995 году.

Башня является туристической достопримечательностью, вход и подъём на неё платный.

Библиография 
 Markus Glonnegger (Hrsg.): Der Mehlsack. Oberschwäbische Verlagsanstalt und Förderkreis Mehlsack e. V., Ravensburg 1995 (47 S.). 
 Historische Stadtrundgänge. Ravensburg mit Schmalegg und Weißenau. Stadt Ravensburg, Ravensburg 2006, ISBN 3-00-011575-7.

См. также 
 Мучной мешок

Примечания

Ссылки 
 Ravensburgs Sehenswürdigkeiten Mehlsack und Blaserturm 

Здания и сооружения Равенсбурга
Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Башни Германии
Здания и сооружения, построенные в 1425 году